Кенсі́-су-Сена́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 25 км на південний схід від Парижа, 10 км на північний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3047 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7924,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Міста-побратими 
  Монтемарчіано, Італія (1983)
  , Канада (1983)
  Миза Сауе, Естонія (2006)

Посилання 

 Офіційний сайт. 
 Кенсі-су-Сенар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Кенсі-су-Сенар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн